Средняя школа Монте Виста:

  — общеобразовательная государственная средняя школа, расположенная в Данвилле, штат Калифорния, США.
  — государственная общеобразовательная средняя школа, расположенная в Спринг-Вэлли, штат Калифорния.
  — Средняя школа Монте Виста расположена в Монте Виста, штат Колорадо, США, в самом сердце долины Сан-Луис.
 Средняя школа Монте-Виста — государственная общеобразовательная средняя школа с 1964 по 1979 год, расположенная в Уиттиере, штат Калифорния.

См. также 
  — частная христианская школа с интернациональным обучением, отборочным днём и интернат для юношей и девушек в 6-12 классах, предлагающая подготовительное обучение в колледже в христианской традиции и контексте.